Die Women’s Regional Handball League 2010/11 war die 3. Spielzeit der Women’s Regional Handball League. Die Saison begann am 2. September 2010 und endete mit dem Finale am 22. Mai 2011.

ŽRK Budućnost Podgorica konnte den Titel erfolgreich vor Podravka Vegeta und ŽRK Zaječar verteidigen.

Modus 
Zuerst wurde ein Grunddurchgang bestehend aus Hin- und Rückrunde gespielt, in dem aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams an jedem Spieltag eine Mannschaft spielfrei hatte. Die vier besten Teams nahmen an einem Platzierungsturnier, dem Final Four, teil.

Grunddurchgang 
Hypo Niederösterreich und RK Borac Banja Luka beschlossen im Saisonverlauf, vorzeitig aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Infolgedessen wurden vier bzw. drei Spiele jeweils mit 10:0 für die gegnerische Mannschaft strafverifiziert, sowie mit jeweils einem Punkt Abzug geahndet. Außerdem wurden die beiden Vereine von der Teilnahme am Final Four ausgeschlossen. Das Spiel Hypo Niederösterreich gegen RK Borac Banja Luka, zu dessen Zeitpunkt bereits beide Teams aus dem Bewerb ausgetreten waren, wurde mit 10:0 für die Gastgeber aus Österreich gewertet.

Kreuztabelle 
Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte angeführt, die Gastmannschaft in der ersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angeführt. Strafverifizierte Spiele sind blau hinterlegt.

Final Four 
Das Final Four fand am 21. und 22. Mai 2011 im serbischen Zaječar statt.

Torschützen 
Im Grunddurchgang verzeichneten 96 Spielerinnen mindestens einen Torerfolg. Insgesamt erzielten sie in 35 regulär gewerteten Spielen 2050 Tore, was einem Durchschnitt von 58,57 Toren pro Spiel entspricht. Im Final Four erreichten 43 Spieler mit 268 Toren einen Durchschnitt von 67 Toren je Spiel.

Einzelnachweise 

2010
Handballsaison 2010/11